James Maye – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato dominicano
 Juan Nsue Edjang Mayé – arcivescovo cattolico equatoguineano
 Luke Maye – cestista statunitense
 Marcus Maye – giocatore di football americano statunitense 
 Marilyn Maye – cantante, cabarettista e attrice statunitense
 Miguel Ángel Mayé – calciatore equatoguineano
 Paul Maye – ciclista su strada e pistard francese